2 miejscowości w Polsce:
 Karczówek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Topólka
 Karczówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek